

Вальне () — село в гміні Новінка Августівського повіту Підляського воєводства

Вальне () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер